Kneissl ou Kneißl, Kneisl, est un nom de famille allemand.

Personnalités 
 Eberhard Kneisl, skieur alpin autrichien.
 Karin Kneissl, femme politique autrichienne
 Mathias Kneissl, brigand allemand.
 Roland Kneißl, footballeur et entraîneur allemand.

Cinéma 
 Mathias Kneissl, film allemand de Reinhard Hauff, 1971.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand